Eusébio kan syfta på:
 Eusébio, en portugisisk fotbollsspelare

Geografi

Brasilien 

 Eusébio (kommun), Ceará, 
 Eusébio (ort), Ceará,